Numele climat se poate referi la:

Climate, vreme 
 Clasificarea climatică Köppen, un sistem de zone climatice terestre creat de savantul germano-rus Wladimir Köppen
 Climă, cu toate varietățile sale, de latitudine și longitudine

Modul figurat 
 La figurat climat desemnează: mediu social, politic, moral ; ambianță; atmosferă; cadru; anturaj; mediu (din franceză: "climat")

Roman 
 Climate, roman de André Maurois

Climă
Meteorologie
Vreme